Дитрих I:
 Дитрих I (Дирк I; ок. 875—928/949) — граф Кеннемерланда, граф Западной Фрисландии (Голландии), возможно, сын Герульфа, графа Западной Фрисландии.
 Дитрих I (Тьерри I; ок. 965—1026) — граф Бара и герцог Верхней Лотарингии.
 Дитрих I (ок. 1162—1221) — граф Вейсенфельса, маркграф Мейсена, маркграф Нидерлаузица и граф Айленбурга и Гройча.
 Дитрих I — предполагаемый граф Клеве в 1076—1091.
 Дитрих I Фламенс (ок. 1035—1082) — граф Вассерберга.
 Дитрих I фон Веттин (ум. до 976) — граф в Гассегау, первый достоверно известный представитель дома Веттинов.